

Prénom 
Volker von Alzey
Volker Beck (athlétisme)
Volker Beck (homme politique)
Volker Blumkowski
Volker Bouffier
Volker Braun
Volker Bräutigam
Volker Bruch
Volker Dehs
Volker Eckert
Volker Finke
Volker Fischer, escrimeur allemand 
Volker Graul
Volker Hassemer, homme politique allemand (CDU)
Volker Hauff
Volker Hildebrandt
Volker Kauder, homme politique allemand
Volker Koepp
Volker Kutscher
Volker Mahnert, arachnologiste, entomologiste et ichtyologiste autrichien
Volker Mai
Volker Marek
Volker Michael Strocka
Volker Ordowski
Volker Reiche
Volker Rühe, homme politique allemand membre de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU)
Volker Schlöndorff,
Volker Schlotmann
Volker Spengler, acteur allemand
Volker Strassen
Volker Ullrich
Volker Weidermann
Volker Weidler
Volker Wieker
Volker Winkler
Volker Zerbe
Volker Zotz

Ernst-Volker Staub

Patronyme 
Bernard Volker, journaliste de télévision
Kurt Volker, diplomate américain.

Franz Völker
Janine Völker, joueuse allemande de volley-ball
Sabine Völker
Sandra Völker, nageuse allemande de nage libre et de dos

Autre 
Engel & Völkers